«Нелюдь, или В раю запрещена охота» (1990) — художественный фильм Юрия Иванчука.
 Inhuman (альбом) (2000) — альбом группы .
 «Нелюдь» (2007) — роман российской писательницы Юлии Латыниной.
 «Нелюдь» (2012—2021) — манга в жанре ужасов.
 Нелюди — вымышленная раса вселенной Marvel.